Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Caceres 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Richèl Hogenkamp e Maria João Koehler che hanno battuto in finale Victoria Larrière e Irena Pavlović 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Victoria Larrière /  Irena Pavlović (finale)
 Çağla Büyükakçay /  Justine Ozga (semifinali)

 Richèl Hogenkamp /  Maria João Koehler (Campionesse)
 Ol'ga Panova /  Keren Shlomo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Caceres 2011